Tecklenborg ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Tecklenborg (1849–1926), Kaufmann, Reeder, Werftbesitzer
 Franz Tecklenborg (1807–1886), Kaufmann, Reeder, Werftbesitzer
 Fritz Tecklenborg (1888–1964), Kaufmann und Industrieller
 Heinrich Tecklenborg (1811–1875), Kapitän
 Johann Carl Tecklenborg (1820–1873), Schiffsbauer, Werftbesitzer
 Johanna Tecklenborg (1851–1933), deutsche Malerin
 Walther Tecklenborg (1876–1965), deutscher Franziskanerpater, Maler und Genealoge
 Wilhelm Tecklenborg (1882–1948), Kaufmann und Industrieller

Tecklenborg ist der Name folgender Unternehmen:
 Joh. C. Tecklenborg, ehemalige Werft in Bremerhaven
 Tecklenborg, Kegel in Bremerhaven
 Tecklenborg Verlag in Steinfurt

Siehe auch:
 Tecklenburg